José Fernández puede referirse a:

Artistas 
 José Fernández Guerrero (1748-1826), escultor e imaginero gaditano
 Joseíto Fernández (1908-1979), cantante cubano.
 José Fernández Campos (1920-1995), músico, compositor y guitarrista español
 José Fernández-Arroyo (1928-), poeta, escultor y pintor español
 José Fernández Torres "Tomatito" (1958-), guitarrista de flamenco español

Deportistas 
 José Fernández Troncoso (1912-2001), futbolista y entrenador mexicano
 José Fernández Pérez, Peporro (1929-), futbolista español
 José Fernández Santini (1939-), futbolista peruano
 José Carlos Fernández González (1971-), futbolista boliviano
 José Fernández Rojas (1974-), beisbolista dominicano
 José Fernández Vélez (1975-),  entrenador dominicano
 José Carlos Fernández Piedra (1983-), futbolista peruano

Escritores, periodistas, etc. 
 José Fernández (1617-1674) religioso de la Compañía de Jesús, humanista español, cronista mayor de Aragón
 José Fernández Bremón (1839-1910), escritor, periodista y dramaturgo español
 José Fernández del Villar (1888-1941), periodista, dramaturgo y escritor español
 José Fernández Montesinos (1897-1972), crítico literario español
 José Fernández Bielsa (1931-), dibujante y creador de historietas español

Políticos 
 José Fernández Madrid (1789-1830), prócer de la Independencia colombiana
 José R. Fernández Álvarez (1923-2019), político cubano
 José Félix Fernández Estigarribia (1941-), político paraguayo
 José Fernández Blanco (1956-), político español
 José Fernández Dübrock (1963-), ingeniero y político chileno
 José Fernández López, político venezolano

Religiosos 
 José Fernández del Toro (1663-1733), religioso español, obispo de Oviedo (período 1707–1719)
 José Fernández Montaña (1842–1935), sacerdote español, confesor de la reina María Cristina
 José Fernández Arteaga (1933-), arzobispo de la Arquidiócesis de Chihuahua (período 1991–2009)

Otros 
 José Fernández Cruzado (1786-1869), cirujano médico español
 José Fernández de Villa-Abrille y Calivara (1878-1946), militar español, general Jefe de la Segunda División Orgánica
 José Fernández Nonídez (1892-1947), biólogo español
 José Fernández Álvarez (1937-), empresario español
 José Fernández Santillán (1953-), filósofo político mexicano
 José Fernández Cerrá (n/d), autor material de la matanza de Atocha en 1977

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Antonio Fernández 
 José Antonio Fernández 
 Fernández